Belägringen av Badajoz kan avse:

 Belägringen av Badajoz (1658)
 Belägringen av Badajoz (1705)
 Första belägringen av Badajoz (1811)
 Andra belägringen av Badajoz (1811)
 Belägringen av Badajoz (1812)